Cortegaça ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Cortegaça (Mortágua)
 Cortegaça (Ovar)